Baureihe 204 steht für

Mercedes-Benz Baureihe 204
DR-Baureihe E 04, eine Elektrolokomotive der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DR-Baureihe 204)
DR-Baureihe V 100 (DB-Baureihe 203/204)